Rottenbach – comune austriaco
 Rottenbach – frazione della città austriaca di Zwettl
 Rottenbach – frazione della città tedesca di Königsee
 Rottenbach – frazione del comune tedesco di Lautertal

Pagine correlate 
 Röttenbach – pagina di disambiguazione